Kah ist der Familienname folgender Personen:
 Hanne Kah (* 1991), deutsche Sängerin-Songwriterin
 Hermann Kah (1904–1990), deutscher Politiker (Zentrum/CDU) und von 1948 bis 1954 Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd
 Hubert Kah (* 1961), bürgerlich Hubert Kemmler, deutscher Musiker, Komponist, Liedtexter und Produzent
 Momodou Seedy Kah, stellvertretender Minister für Landwirtschaft in Gambia
 Pa Modou Kah (* 1980), gambischer Fußballspieler
 Yusupha Kah, gambischer Politiker

KAH ist die Abkürzung für:
 Komitee zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Adolf Hitlers
 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Siehe auch:
 Kaa

Abkürzung